Adenor Leonardo Bacchi (1961) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Alberto Bacchi della Lega (1848-1924) – bibliografo e scrittore italiano
 Decio Bacchi (1876-1935) – politico e sindacalista italiano
 Domenico Bacchi (1929-2013) – politico italiano
 Giorgio Bacchi (1913-1974) –  politico italiano
 Ivan Bacchi (1975) – attore e conduttore televisivo italiano
 Livio Bacchi Wilcock (1940-2013) – traduttore e ispanista italiano
 Lucia Bacchi (1981) – pallavolista italiana
 Pietro Bacchi da Bagnara, o anche Pietro da Bagnara (...-...) – pittore e monaco italiano attivo nel XVI secolo